O Esporte Clube Internacional do Valim é um clube de futebol brasileiro da cidade de Mostardas, no litoral do Rio Grande do Sul. Suas cores são verde e branco.  Valim é a denominação de um dos Distritos do município de Mostardas e está localizada a cerca de 12 km ao norte da sede do município.

Títulos

Estaduais 
  Campeonato Citadino de Mostardas: 2 vezes (1996 e 1997).

Uniao Amigos
Uniao Amigos
Esporte de Mostardas